Terenos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Terenos (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Terenos (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar